Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ) — российское незарегистрированное историко-просветительское объединение краеведов-любителей и профессиональных искусствоведов, занимающихся изучением, описанием и пропагандой культуры старинной российской усадьбы (в том числе городской). Основано в 1922, ликвидировано в 1930, восстановлено в 1992.

ОИРУ в 1922—1930

История 
Первое ОИРУ было основано 22 декабря 1922 года искусствоведами, озабоченными неминуемым разрушением национализированных дворянских усадеб. В. В. Згура, основатель ОИРУ, и его единомышленники поставили цель — зафиксировать сохранившееся культурное наследие дворянских усадеб, пока они ещё стоят на земле.

19 февраля 1923 г. Устав общества был утверждён Главнаукой, а 26 апреля — НКВД; новый Устав был утверждён НКВД 4 мая 1926 года.

Правление общества переизбиралось на ежегодных собраниях. Первым председателем общества стал В. В. Згура, занимавший этот пост до своей гибели 17 сентября 1927 года. В сентябре 1927 г. председателями был избран А. Н. Греч, в 1930 г. его сменил А. В. Григорьев. В правление в разные годы входили И. В. Евдокимов, А. Н. Греч, С. А. Торопов, Б. П. Денике, А. Н. Тришевский, Ю. А. Бахрушин, И. М. Картавцов, Г. В. Жидков, В. М. Лобанов, Г. А. Новицкий, А. А. Устинов, Н. И. Брунов.

В составе ОИРУ первоначально были организованы три комиссии: экскурсионная, библиографическая, картографическая; в 1925 году дополнительно были созданы фотографическая и издательская комиссии, в 1928 г. — комиссия по изучению памятников усадебной архитектуры московских городских окраин, в 1929 — по изучению современной крестьянской усадьбы.

Членами общества на конец 1924 года был 81 человек, на 1 января 1926 года — 127 (по другому источнику — 97), в январе 1929 г. — 99, на конец 1929 г. — 97 человек. Бо́льшую часть членов ОИРУ составляли москвичи, но были также участники в Ленинграде, Смоленске, Тамбове, Рязани и Казани.

Постановление НКВД РСФСР «О ликвидации Общества изучения русской усадьбы» было принято 20 августа 1930 года по причине того, что Общество осуществляло «свои задачи вне всякой связи с задачами социалистического переустройства».

Деятельность 
ОИРУ впервые развернуло систематическое и комплексное исследование «дворянских гнезд» и внесло значительный вклад в изучение русской культуры XVIII—XIX вв. Начиная с 1923, участники ОИРУ производили и публиковали исследования и обмеры важнейших памятников усадебной архитектуры (Кусково, Останкино и др.). Участники ОИРУ публиковались в журналах «Среди коллекционеров», «Подмосковные музеи». 

С 1927 издавался «Сборник Общества изучения русской усадьбы» (вышло 8 выпусков в 1927 г., 6 в 1928 году, и последний выпуск — 7—8 за 1928 г. — в 1929 году тиражами от 375 до 600 экземпляров). Члены общества подготовили серию путеводителей «Подмосковные музеи» (М., Л., 1925), путеводитель-справочник «Музеи и достопримечательности Москвы» (1926), в 1928 г.  Картографическая комиссия ОИРУ выпустила работу «Памятники усадебного искусства. Московский уезд», где были кратко описаны 163 усадьбы. 

Ежегодно общество проводило летние и зимние экскурсии, как с целью обследования объектов, так и по заказам организаций. Проводились открытые заседания общества, музыкальные вечера, общество участвовало в подготовке тематических выставок. Осенью 1926 года с целью подготовки специалистов при ОИРУ открылись двухгодичные Историко-художественные курсы. 

В конце 1920-х гг. деятельность ОИРУ заметно угасла в связи с изменением общественно-политической обстановки в стране и прекратилась в 1930 г.

Современное ОИРУ 
Общество было воссоздано искусствоведами, историками, краеведами (в начале — московскими) в 1992 году. Оно объединяет сотни людей (в том числе и известных ученых, архитекторов, искусствоведов, реставраторов, краеведов) в разных регионах страны, ведет мониторинг состояния усадебного наследия, ежемесячные заседания, которые собирают до 100 человек интересующихся. Заседания ОИРУ проводятся каждый месяц, за исключением летнего периода. Вход на них свободный. Ежегодно проводятся научные конференции ОИРУ, материалы которых публикуются в сборниках «Русская усадьба». В них же публикуется и хроника деятельности общества. Редактор-составитель сборников — заместитель председателя правления ОИРУ доктор искусствоведения М. В. Нащокина. На всех сборниках стоит логотип ОИРУ, все они формируются из научных статей членов ОИРУ. В 2005 году сборники ОИРУ «Русская усадьба» были удостоены премии журнала «Наше наследие» имени Александра Блока, присуждаемой за лучшее нехудожественное произведение (публикацию), посвященное историко-культурному наследию России. К концу 2015 г. издано 20 сборников «Русская усадьба».

У ОИРУ есть свой сайт и сообщество в «Живом Журнале». Они рассказывают о мире русской усадьбы, и о деятельности ОИРУ, публикуя информацию по истории усадеб и их владельцев, сведения о разнообразных аспектах культуры русской усадьбы, рассказы об садах и парках усадеб, культурных ландшафтах, удачных и неудачных опытах посещения усадеб, охранных территориях, о научных исследованиях и мероприятиях по данной проблематике, о новых, старых и готовящихся к печати изданиях, касающихся тематики русской усадьбы, информация о современном состоянии памятников усадебной архитектуры, в том числе и о фактах их гибели («хроника вандализмов») и т. д. Также членами ОИРУ организовано сообщество в живом журнале «Архитектурное наследие», посвященное архитектурному наследию России и стран СНГ. Помимо исследовательских выездов на места, ОИРУ проводит экскурсии для своих членов и любителей архитектуры — как по известным усадьбам Москвы и Подмосковья, так и выездные — по российским, белорусским и украинским землям. Экспедиционные поездки ОИРУ на сегодняшний день превратились в масштабный проект по обследованию архитектурного наследия регионов России и ближнего зарубежья.

ОИРУ базируется в Москве в здании РНИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (улица Космонавтов, дом 2). Деятельностью ОИРУ руководит выборное правление. Первым председателем правления возрожденного ОИРУ был искусствовед В. П. Выголов (1929—1995), затем его сменила доктор исторических наук Л. В. Иванова (1928—1999), ныне этот пост занимает Ю. А. Веденин (директор НИИ имени Лихачёва), заместитель председателя правления ОИРУ — искусствовед М. В. Нащокина. В правление ОИРУ входят: Т. П. Каждан (1918—2009), Г. Д. Злочевский, Л. А. Перфильева, Е. И. Кириченко (1931—2021), А. В. Чекмарёв, М. Ю. Коробко, А. В. Слёзкин и другие крупные специалисты в области изучения усадебного наследия. Пока ОИРУ не имеет государственной регистрации, но, несмотря на это, пользуется заслуженным авторитетом в научной среде, к специалистам ОИРУ прислушиваются в регионах, общество неоднократно способствовало положительным изменениям в судьбе отдельных памятников. Материалы мониторинга публикуются в регулярной рубрике серийного сборника «Хроника вандализмов», они входят в плановую научную работу НИИ теории архитектуры и градостроительства РААСН и являются частью итогового доклада Академии в Правительство РФ.

См. также 
 Частные усадьбы в Российской Федерации

Примечания

Литература 
 Действительные члены Общества изучения русской усадьбы (1922—1930)/ Сост.: Л. В. Иванова, Г. Д. Злочевский // Русская усадьба: Сб. О-ва изучения русской усадьбы. Вып. 4 (20). М., 1998. С. 24-28.
 Згура В. В. Общество изучения русской усадьбы// Там же. С. 17-22.
 Злочевский Г. Д. Алексей Греч: Расстрелянный талант// Там же. Вып. 7 (23). М., 2001. С. 597—624.
 Злочевский Г. Д. "…дал бы ещё исключительно много для истории русской архитектуры: (В. В. Згура) // Там же. Вып. 8 (24). М., 2002. В печати.
 Злочевский Г. Д. Не праздное чудачество: Общество изучения русской усадьбы // Библиография. 1996. № 3. С. 102—112. Прил.: Список трудов членов ОИРУ (1923—1930).
 Злочевский Г. Д. Он возрождал «музыку архитектуры»: Сергей Александрович Торопов. 1882—1964// Краеведы Москвы: (Историки и знатоки Москвы). М., 1997. С. 272—297.
 Злочевский Г. Д. «Пути и поиски историка искусства»: Алексей Иванович Некрасов. 1885—1950// Там же. М., 1995. С. 197—218.
 Злочевский Г. Д. Чтобы не прерывалась связь времен: (О-во изучения русской усадьбы в прошлом, настоящем и будущем) // Археографический ежегодник за 1997 г. М., 1997. С. 177—187.
 Иванова Л. В. О воссоздании Общества изучения русской усадьбы и проблемах исследования усадьбы// Усадьба в русской культуре XIX — начала XX веков: (Материалы науч. конф. 22-24 нояб. 1994 г. Пушкинские горы). М., 1996. С. 5-10.
 Иванова Л. В. Общество изучения русской усадьбы// Памятники Отечества. № 1 (19). М., 1989. С. 50-55.
 Иванова Л. В. То же// Отечество: Краеведческий альманах. Вып. 1. М., 1990. С. 36-44.
 Иванова Л. В. То же // Россия и современный мир: Проблемы. Мнения. Дискуссии. События. 1995. № 4. С. 264—274.
 Иванова Л. В. Русская усадьба и опыт её изучения в 1920-е годы// Русская провинция: Культура XVIII—XIX вв.: Сборник статей. М., 1993. С. 57-61.
 Иванова Л. В. Становление москвоведа Владимира Васильевича Згуры // Источниковедение и краеведение в культуре России: Сборник. М., 2000. С. 333—335.
 Иванова Л. В. «Такой талантливый и так много обещавший человек…»: Владимир Васильевич Згура. 1903—1927// Краеведы Москвы. Вып. 1. М., 1991. С. 167—188.
 Иванова Л. В. Трагические судьбы членов О-ва изучения русской усадьбы// Русская усадьба: Сб. О-ва изучения русской усадьбы. Вып. 2 (18). М., 1996. С. 321—327.
 Кончин Е. Авторитет в 19 лет!: [О В. В. Згуре] // Подмосковье. 1993. Сентябрь (№ 38). С. 9.
 Кончин Е. «Сим удостоверяется…» // Куранты: Историко-краеведческий альманах. В 3-х вып. Вып. 3. М., 1989. С. 244—248.
 Кызласова И. Л. Трагические судьбы ученых и реставраторов-исследователей в СССР. 1920—1930-е годы: [О членах ОИРУ: А. Н. Грече, Г. В. Жидкове, М. А. Ильине, А. И. Некрасове] // Кызласова И. Л. История отечественной науки об искусстве Виизантии и Древней Руси. 1920—1930-е годы: По материалам архивов. М., 2000. С. 298—325, 365—390.
 Меленевская Е. С. Памяти М. Ю. Меленевской (28.02.1907-08.02.1999) // Русская усадьба: Сборник Общества изучения русской усадьбы. Вып. 6 (22). М., 2000. С. 517—526.
 О последнем члене ОИРУ 1920-х гг. Меленевская М. Ю. А. В. Григорьев: Заметки к портрету// Там же. С. 515—516.
 Меленевская М. Ю. Воспоминания семьдесят лет спустя // Там же. Вып. 1 (17). М.; Рыбинск, 1994. С. 11-18.
 Меленевская М. Ю. О тех, кого уже нет…// Там же. Вып. 2 (18). М., 1996. С. 328—330.
 Меленевская М. Ю. Размышления у портрета В. В. Згуры// Там же. Вып. 4 (20). М., 1998. С. 201—203.
 Михайлова М. Б. Летопись легендарного общества. Рецензия на книгу Г. Д. Злочевского «Общество изучения русской усадьбы|Общество изучения русской усадьбы (1922—1930)». — М., 2002 // Библиография. — 2003. — № 1. — С.97—98.
 Рудченко В. М. К истории моей коллекции материалов ОИРУ// Там же. С. 213—215.
 Фролов А. И. Русская усадьба на пороге XXI века: О-во изучения русской усадьбы (1922 — начало 1930-х гг.): Организация, состав, ведущие направления работы// Русская культура вне границ: Информационно-аналитический сборник. Вып. 6 / РГБ: НИО Информкультура; Государственная культурно-досуговая ассоциация России. М., 1996. С. 30-32.
 Хроника ОИРУ 1920-х годов // Русская усадьба: Сб. О-ва изучения русской усадьбы. Вып. 4 (20). М., 1998. С. 30-42.

Ссылки 
 Официальный сайт ОИРУ 
 РНИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева 
 Статья  в БРЭ
 Гарольд Злочевский. Обществу изучения русской усадьбы исполнилось 85 лет. Статья опубликована в Magazine «Историческая недвижимость» № 1, 2007. Перепубликация на Архи.ру с разрешения редакции.
 http://www.museum.ru/R559 
 https://web.archive.org/web/20050408213405/http://www.muar.ru/press_dossier/2002/usadba/usadba.doc
 http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr01/page0036.asp 
 http://www.strana-oz.ru/?numid=14&article=701 
 http://www.gazeta.ru/2002/11/27/razmysleniam.shtml 
 http://www.sedmitza.ru/text/399398.html 
 https://web.archive.org/web/20081023020235/http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=131&b_base=events
 http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=353162&ThemesID=9
 http://www.lihachev.ru/87/1753/5461/
 https://archive.is/20130416222507/www.izvestia.ru/moscow/article3109654/
 https://web.archive.org/web/20090201083224/http://www.niitag.ru/info/doc/?55
 http://www.niitag.ru/search/?search=%EE%E8%F0%F3
 https://web.archive.org/web/20080125150454/http://www.muar.ru/exibitions/exibit122.htm http://www.rususadba.ru/ 
 https://web.archive.org/web/20061012011237/http://www.council.gov.ru/inf_ps/chronicle/2005/12/item4014.html
 http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/7702.php 
 http://www.visualrian.ru/images/item/121656?print=true
 https://web.archive.org/web/20081110182957/http://www.kremlin.ru/text/appears2/2005/03/23/96108.shtml -
 Заседание Общества Изучения Русской Усадьбы (ОИРУ) 24.11.2008
 Заседание Общества Изучения Русской Усадьбы (ОИРУ) 26.01.2009
 Общество изучения русской усадьбы проводит мониторинг качества реставрации памятников церковного зодчества 24 февраля 2009 г. 

Организации, основанные в 1922 году
Организации, закрытые в 1930 году
Организации, основанные в 1992 году
Краеведение России
 Общество
Общественные организации России